Шустерман — прізвище.

Відомі носії 

 Шустерман Ганна Лазарівна (. 1976) — молдавська і люксембурзька шахістка, міжнародний гросмейстер. Триразова чемпіонка Молдови.
 Шустерман Лазар Самуїлович (1950—2010) — молдавський шахіст і тренер, міжнародний майстер, заслужений тренер Молдови.
 Шустерман Лариса Миколаївна ( 1939) — заслужений майстер народної творчості України, професійно займається вишивкою картин гладдю.
 Ніл Шустерман Ніл ( 1962) — американський письменник, що працює в жанрі літератури для юнацтва.
 Річард Шустерман ( 1949) — американський філософ-прагматик.

Див. також